Cet article présente toutes les villes situées en Biélorussie.

De nombreuses villes ont hérité de leur statut issue de la période soviétique. Par la loi, une ville en Biélorussie se définit par une population d'au moins 6 000 habitants (avec quelques exceptions historiques, quand la ville n'a pas perdu ce statut après un réduction de la population : Touraw, Vyssokaïe, Vassilievitchy, Dzisna, Kossava).

Au , il y avaient 113 communes avec le statut de "ville" (selon les statistiques officielles).

La liste des villes

Voici une liste avec une comparaison du nombre d'habitants par deux recensements (1989 et 2009) et par un calcul plus récent (la statistique officielle, datée du ).

Les noms des villes sont indiqués de trois façons : le nom français, le nom russe et la romanisation officielle utilisée par les Nations unies.

Les notes et références

Les liens externes 

 Bureau des statistiques et des analyses biélorusse 
 City Population 

 
Bielorussie
Villes